Seneca River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Seneca River (Oswego River), Quellfluss des Oswego River im Bundesstaat New York
 Seneca River (Savannah River), Quellfluss des Savannah River im Bundesstaat South Carolina